Turniej rugby 7 na Igrzyskach Wspólnoty Narodów 2010 odbył się w Delhi w dniach 11–12 października 2010 roku. Areną zmagań mężczyzn był Delhi University Stadium. Tytułu broniła niepokonana w poprzednich trzech edycjach Nowa Zelandia.

Rugby siedmioosobowe w programie tych zawodów pojawiło się po raz czwarty.

Losowanie grup odbyło się na początku lipca 2010 roku, później nastąpiła jednak zmiana związana z zastąpieniem Namibii przez Malezję. Wśród uczestników zabrakło reprezentantów Fidżi, których kraj został zawieszony w członkostwie Commonwealth z uwagi na zamach stanu z 2006 roku. Zawody odbyły się przy komplecie publiczności na mieszczącym dziesięć tysięcy widzów Delhi University Stadium znajdującym się w kampusie University of Delhi. Faworyci w komplecie awansowali do ćwierćfinałów, zaś w finale Nowozelandczycy pokonali Australijczyków zdobywając tym samym czwarty tytuł z rzędu.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Medaliści

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Igrzyska Wspólnoty Narodów 2010
2010 w rugby union
Rugby 7 na Igrzyskach Wspólnoty Narodów